Frisch nebo von Frisch může být:

 Anton von Frisch (1849 – 1917), rakouský chirurg
 Arno Frisch (* 1975), rakouský herec
 Céline Frisch (* 1974), rakouský lékař
 Cyrus Frisch (* 1969), nizozemský režisér
 Edmond (Gustave) Frisch, hrabě z Fels (1858 – 1951), kníže Heffingen
 Frankie Frisch (1898 – 1973), americký hráč baseballu
 Jean-Christophe Frisch, francouzský dirigent
 Johann Leonhard Frisch (1666 – 1743), německý přírodovědec a entomolog
 Just Leopold Frisch (1714 – 1789), německý přírodovědec
 Karl von Frisch (1886 – 1982), rakouský zoolog
 Marie von Frisch (1844 – 1925), manželka Anton von Frisch
 Max Frisch (1911 – 1991), švýcarský architekt a spisovatel
 Cena Maxe Frische
 Otto (Robert) Frisch (1904 – 1979), rakouský fyzik
 Ragnar (Anton Kittil) Frisch (1895 – 1973), norský ekonom
 Uriel Frisch (* 1940), francouzský fyzik

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení